Аргиропулос () — греческая фамилия. Известные представители:

 Аргиропулос, Периклис (1871—1953) — греческий контр-адмирал, политик, министр и дипломат.
 Аргиропулос, Эммануил (1889—1913) — пионер греческой авиации и первая потеря греческих ВВС.

См. также 
 Аргиропуло